«Islote de Cabrit» puede referirse a:
  Islote de Cabrit, pequeña isla en Guadalupe.
  Islote de Cabrit, pequeña isla en Haití.